Annie Oakley (persoon), een Amerikaans scherpschutster
Annie Oakley (1894), een film van William K.L. Dickson
Annie Oakley (1935), een film van George Stevens